

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, l'affaire Réveillon (24-) est une révolte populaire à Paris.

Culture et société

Fêtes et traditions 
 Un réveillon est un repas festif qui réunit la famille ou des amis jusque tard dans la nuit.
 Le réveillon de Noël anime la soirée du  (veille de Noël) ;
 Le réveillon de la Saint-Sylvestre anime la soirée du  (veille du Jour de l'an).

Cinéma et télévision 

 Fin de réveillon (1910), un film muet de Georges Méliès ;
 Un réveillon (1882), une nouvelle de Guy de Maupassant ;
 Un soir de réveillon (1933), un film français de Karl Anton ;
 Réveillon chez Bob (1984), un film français de Denys Granier-Deferre ;
 Le Réveillon (1985), un téléfilm français de Daniel Losset ;
 Le Réveillon des bonnes (2007), une mini-série française de Michel Hassan.

Monuments 
 Le château de Réveillon est un château situé dans le département de la Marne, en France.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Réveillon (1725-1811), un fabricant français papiers peints ;
 Jean Réveillon (1948-), un journaliste et dirigeant de télévision français.

Toponyme 

 Réveillon, une ancienne commune française du Calvados, intégrée à Vaudeloges ;
 Réveillon, une ancienne commune française d'Eure-et-Loir, intégrée à La Ferté-Vidame ;
 Réveillon, une commune française de la Marne ;
 Réveillon, une commune française de l'Orne ;
 le Réveillon, une rivière française affluent de l'Epte ;
 le Réveillon, une rivière française, affluent de l'Yerres ;
 le Réveillon, un ruisseau rejoignant la Visandre à Vaudoy-en-Brie ;
 le Réveillon, une rivière française, affluent de la Vienne ;
 le Réveillon, un ruisseau rejoignant le Resson à la Saulsotte ;
 le Réveillon, un affluent du Grand Morin ;
 le gouffre de Réveillon, une cavité souterraine naturelle de la commune d'Alvignac.